Камен — населённый пункт:
 в Болгарии:
 Камен — село в Великотырновской области;
 Камен — село в Добричской области;
 Камен — село в Сливенской области.
 в Германии:
 Камен — город в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

См. также 
 Камен-Бряг
 Камен-Врых
 Камень